Roseburg ist der Name verschiedener Ortschaften:

In Deutschland
 Roseburg in Schleswig-Holstein

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roseburg (Grant County, Indiana)
 Roseburg (Union County, Indiana)
 Roseburg (Kentucky)
 Roseburg (Michigan)
 Roseburg North, Oregon
 Roseburg (Oregon)
 Roseburg (Pennsylvania)

Sonstiges:
 Roseburg (Schloss)
Siehe auch:
 Rosenburg
 Rossburg